Shake It Off:
 «Shake It Off» — песня американской кантри и поп-певицы Тейлор Свифт, вышедшая 18 августа 2014 года
 «Shake It Off» — песня Мэрайи Кэри, третий сингл с альбома The Emancipation of Mimi, выпущенный в 2005 году.